Cros kan syfta på:
 Cros, Gard
 Cros, Puy-de-Dôme
 Le Cros